MLAZ, odosno mreža mladih znanstvenika, hrvatska je udruga zamišljena da djeluje na ostvarivanju ciljeva unapređenja, razvoja i promicanja zajednice mladih znanstvenika i njene uloge u društvu kroz: poticanje komunikacije, razmjene ideja, suradnje te kontakta među mladim znanstvenicima; poboljšanje protoka informacija unutar zajednice mladih znanstvenika; izrada prijedloga, izmjena i dopuna zakonskih i podzakonskih akata u domeni poslijediplomskih studija/studenata; suradnju, umrežavanje i udruživanje s organizacijama, grupama i pojedincima koji se bave istom ili sličnom djelatnošću.

Vanjske poveznice
 www.mlaz.net 

Hrvatske udruge